Die Football League First Division 1896/97 war die neunte Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 1. September 1896 und endete am 26. April 1897.

Aston Villa verteidigte den Vorjahrestitel und gewann mit jeweils elf Punkten Vorsprung vor den Verfolgern Sheffield United und Derby County die dritte englische Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Der letztjährige Aufsteiger FC Liverpool hielt die Klasse; absteigen musste stattdessen nach weiteren Testspielen der Tabellenletzte FC Burnley. Diesen Klub sollte in der Folgesaison Notts County ersetzen.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Aston Villa 

In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1896/97 für Aston Villa in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

„Testspiele“ 
Vor der automatischen Auf- und Abstiegsregel zwischen der erstklassigen First Division und der zweitklassigen Second Division, die erstmals zum Abschluss der Saison 1898/99 griff, hatten sich potentielle Aufsteiger aus der Second Division in Play-off-gleichen „Erprobungsspielen“ zu bewähren. Auch in der Saison 1896/97 kam es zu Spielen zwischen den beiden Erstligisten AFC Sunderland und FC Burnley sowie den Zweitligisten Notts County und Newton Heath, woraus Notts County und der AFC Sunderland als die sportlichen Sieger hervorgingen.

|}

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 David Goodyear, Tony Matthews: Aston Villa. A Complete Record 1874–1988. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-37-2.

Weblinks 
 England 1896-97 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1896/97
Fußballsaison 1896/97